Едей — название нескольких населённых пунктов:
 Едей — село в Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия).
 Едей — село в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия).